Dury est un nom propre.

Patronyme 

 Baxter Dury (né en 1971), musicien et chanteur britannique, fils de Ian Dury ;
 Graham Dury (né en 1962), bédéiste anglais ;
 Hortense Dury-Vasselon (1860-1924), artiste peintre française ;
 Ian Dury (1942-2000), musicien britannique, père de Baxter Dury ;
 John Dury (né vers 1599-1600, mort en 1680), théologien écossais ;
 Loïk Dury, compositeur et DJ français ;
 Maxime Dury, auteur français ;
 Raymonde Dury (née en 1947), femme politique belge.

Toponyme

En France 
 Dury, commune française de l'Aisne
 Dury, commune française du Pas-de-Calais
 Dury, commune française de la Somme

En Pologne 
 Dury, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.

Voir aussi 
 
 

Homonymie
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France